North East (Maryland) — cidade no condado de Cecil, estado de Maryland, Estados Unidos
North East (Pensilvânia) — distrito no condado de Erie, estado de Pensilvânia, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos